Boleslaus ist der Name folgender Personen:

 Boleslaus (Beuthen-Cosel) (* um 1330; † um 1354/1355), Herzog von Beuthen und Cosel
 Boleslaus  (Beuthen-Tost) (* um 1280; † 1328 oder 1329), Herzog des oberschlesischen  Herzogtums Beuthen und seit 1304 Herzog des Teilherzogtums Tost; seit 1321 Erzbischof  von Gran
 Boleslaus I. (Teschen)  (* nach 1363; † 1431), von 1410 bis 1431 Herzog von Teschen 
 Boleslaus II. (Teschen) (* um 1425; † 1452), von 1431 bis 1452 Herzog von Teschen
 Boleslaus (Glogau-Oels), Herzog
 Boleslaus (Niederaltaich) (* um 1100; † 1160), Abt der Abtei Niederaltaich

Siehe auch:
 Boleslaw